Paulinerklooster (Częstochowa), een klooster in Polen
Paulinerklooster (Vranov), een klooster in Tsjechië
Paulinerklooster (Amberg), een voormalig klooster in Duitsland